Sainte-Honorine steht für folgende französische Gemeinden:
 Conflans-Sainte-Honorine, Département Yvelines
 Sainte-Honorine-de-Ducy, Département Calvados
 Sainte-Honorine-des-Pertes, Département Calvados
 Sainte-Honorine-du-Fay, Département Calvados
 Sainte-Honorine-la-Chardonne, Département Orne
 Sainte-Honorine-la-Guillaume, Département Orne
 Sainte-Honorine-la-Petite (ehemalig), Département Orne